Horgenberg ist ein Ortsname:
 Horgenberg (Einsiedeln), Ortsteil der Gemeinde Einsiedeln im Kanton Schwyz
 Horgenberg (Horgen), Ortsteil der Gemeinde Horgen im Bezirk Horgen, Kanton Zürich; siehe Horgen#Horgenberg
 Horgenberg (Glarus Süd), Ortsteil der Gemeinde Glarus Süd im Gebiet der Altgemeinde Mitlödi, Kanton Glarus

Siehe auch:
 Horkenberg